

Geografia
Australia
 Underwood (Queensland)

Regno Unito
 Grendon Underwood, Inghilterra
 Weston Underwood (Derbyshire), Inghilterra
 Weston Underwood (Milton Keynes), Inghilterra
 Wotton Underwood, Inghilterra
 Underwood (Nottinghamshire), Inghilterra
 Underwood (Newport), Galles

Stati Uniti
 Underwood (Dakota del Nord)
 Underwood (Indiana)
 Underwood (Iowa)
 Underwood (Minnesota)
 Underwood-Petersville (Alabama)
 New Underwood (Dakota del Sud)

Persone
 Blair Underwood, attore statunitense
 Carrie Underwood, cantante statunitense
 Cecilia Underwood, duchessa di Inverness (nata Lady Cecilia Letitia Gore; c. 1785-1873), seconda moglie del principe Augusto Federico di Hannover
 Garth Underwood, erpetologo britannico
 Ian Underwood, musicista statunitense
 Matthew Underwood, attore statunitense
 Ron Underwood, regista statunitense
 Rory Underwood, rugbista britannico
 Sara Jean Underwood, modella statunitense 
 Sheryl Underwood, comica, attrice e conduttrice televisiva statunitense
 Tony Underwood, rugbista britannico
 Michael Underwood, medico britannico
 Michael Underwood, autore di romanzi gialli

Personaggi immaginari
 Claire e Frank Underwood, personaggi della serie televisiva House of Cards - Gli intrighi del potere

Altro
 Underwood Typewriter Company, azienda statunitense costruttrice di macchine da scrivere.